Frank Sahwit (Yamano Hoshio 山野 星雄 en japonés y Frank Khabu en francés) es testigo del caso 1-1 del videojuego Phoenix Wright.

Perfil 
 Edad: 1136.
 Género: Masculino.
 Altura: 1'66 m.
 Oficio: Vendedor de periódicos.

Personalidad 
Frank es cobarde y fácil de presionar, en realidad es un simple ladrón.

Origen del nombre 
 Inglés: Sahwit es "Saw It" (Él lo vio).

 Japonés: Yama no hoshi significa "estrella de la montaña"

 Francés: Khabu viene de "Qu´a vu" (Él lo vio)

Historia 
Frank se hacía pasar por vendedor de periódicos para entrar a robar en los apartamentos vacíos.

Personajes de Phoenix Wright